WLAN-телевізор —

На виставці Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасі, штат Невада, компанії Sanyo і Magis Networks продемонстрували телевізійну систему, яка буде приймати сигнал через інтерфейс безпровідного зв'язку WLAN.

Система-прототип являє собою центральний пристрій-хост, що одночасно працює з декількома пристоями-клієнтами і здійснює одночасну передачу відео, аудіо і даних по протоколу TCP/IP. В основі системи лежить розроблений в Magis чипсет Air5, що підтримує стандарти безпровідного зв'язку 802.11a, HiperLAN2 та Wireless 1394. Чипсет забезпечує швидкість передачі даних до 30 Мбіт/с, що є достатньою як для традиційних телесистем (PAL, SECAM та NTSC), так і для телебачення високої чіткості HDTV.

Телебачення